Том Беринджър () е американски актьор.

Биография 
Роден е на 31 май 1949 година в Чикаго в работническо семейство от ирландски произход. През 1971 година завършва журналистика в Университета на Мисури, но се насочва към актьорска кариера и започва да играе в театъра и телевизията, а по-късно и в киното. Най-голям успех му донася ролята във филма „Взвод“ („Platoon“, 1986), за която получава „Златен глобус“ за поддържаща роля и е номиниран за „Оскар“.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
  
  
  Том Беринджър онлайн

Американски актьори и актриси
Носители на награда Еми
Носители на Златен глобус за най-добър поддържащ актьор
Родени в Чикаго